Nyerere bezieht sich auf:
 einen Politiker, siehe Julius Nyerere
 ein Schiff, siehe Nyerere (Schiff, 2004)
 einen Nationalpark in Tansania, siehe Nyerere-Nationalpark